Gaston Gaudaire (1873-1951), homme politique français 
 Jean Gaudaire-Thor (1947-), peintre français
 Louis Gaudaire (1805-1870), prêtre catholique français